Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts 2011 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Szkocji kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2011.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 25-30 stycznia 2011 w Kentville na lodowisku Glooscap Curling Club.

W finale wzięło udział 8 drużyn, które wyłoniono podczas 2 turniejów eliminacyjnych. Scotties Qualifier #1 odbył się między 10–12 grudnia 2010 w Greenwood i wyłonił 6 zespołów, Scotties Qualifier #2 miał miejsce w dniach 7-9 stycznia 2011 w Halifaksie, wyłoniono wówczas pozostałe dwie drużyny.

Tytuł mistrza Nowej Szkocji wywalczyła drużyna Heather Smith-Dacey pokonując w finale Theresę Breen 7:3.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał

Półfinał 
29 stycznia 2011; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
26 stycznia 2011; 9:00

Sesja 2. 
26 stycznia 2011; 15:00

Sesja 3. 
27 stycznia 2011; 13:00

Sesja 4. 
27 stycznia 2011; 19:00

Sesja 5. 
28 stycznia 2011; 13:00

Sesja 6. 
28 stycznia 2011; 19:00

Sesja 7. 
29 stycznia 2011; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  

2011 w curlingu
2011
Kentville